«Парус» (до 1988 года — «Рабочая смена») — советский всесоюзный молодёжный журнал, публиковавший художественные рассказы как начинающих советских авторов, так и всемирно известных зарубежных. 

Тираж журнала доходил до 1 000 000 экземпляров. Был ориентирован на молодёжную читательскую аудиторию (точнее, учащихся техникумов и студентов первых курсов), издавался в Белоруссии, в Минске, распространялся через всесоюзную сеть «Союзпечать».

Описание 

Вначале журнал выходил с цветной обложкой и черно белым текстом и фотографиями внутри. Потом появился «псевдоцвет» (когда рисунки печатаются светло-оранжевым по чёрно-белому изображению). Затем журнал стал выходить полностью в цвете.

По мере выпуска журнала менялась бумага, на которой он выходил. Если первые номера были на хорошей полиграфической газетной бумаге с глянцевой обложкой, то впоследствии были номера с плотностью бумаги не менее 250 г. Связано это было как с совершенствованием печатного процесса, так в отдельных случаях, и с кризисом 1990-х годов.

На последней странице журнала публиковались обложки для кассет как отечественных групп («Алиса»), так и зарубежных («Animals»), художник — Сергей Стельмашонок.
 
Практически в каждом номере журнала публиковался фантастический рассказ.

Иногда выходили «фантастические» номера — это номера, в которых убраны все другие рубрики (такие, как взросление, комсомол и молодёжь, личные проблемы, музыкальная страничка с новинками фирмы «Мелодия», письма молодых читателей). Вместо этого в одном номере печатается сразу семь и более фантастических повестей и рассказов, в том числе юмористических, с их обсуждением и вступлением к ним.

Наиболее известные номера 
Номера белорусского журнала «Рабочая смена»:
 1987, № 7 — Статья Алексея Заикина «Путешествие в соседний двор»  о Юрии Лозе. Одна из первых доброжелательных статей об отечественной рок-музыке в советской прессе.
 1987, № 12'— Статья Михаила Володина «Периферия» о Юрие Шевчуке и группе ДДТ.. Одна из первых серьезных статей о месте Юрия Шевчука в отечественной рок-музыке.
Номера всесоюзного журнала «Парус»:
 1988, № 1 — Начало цикла статей по ТРИЗ (В. Цуриков. Дорога во вселенную идей; А.Росин. Как изобрести… себя)
 1988, № 7 — специализированный «фантастический» номер. Позже редакция журнала «Парус» начала подготавливать отдельные издания под логотипом «Фантакрим-МЕГА». Номер значим для н/ф фэндома.
 1989, № 7 — второй специализированный «фантастический» номер.
 1990, № 4-5 — публикация киносценария «Марсельеза» с прозой Эны Трамп и стихами Николая Данелия. Номер значим для хиповской субкультуры.
 1990, № 7 — третий (последний) специализированный «фантастический» номер.

Советские авторы, публиковавшиеся в журнале «Парус» 
 Александр Бачило, г. Новосибирск — № 7, 1990 год (рассказ «Мыслефильм, или Записки графомана»)
 Олег Павлов — 1990 год (рассказы)
 Эна Трамп, г. Минск — № 4-5, 1990 год (киносценарий «Марсельеза»).
 Юлий Буркин, г. Томск — № 12, 1988 год (новелла «Пятна грозы»); № 1, 1990 год (сказка «Автобиография»)
 Юрий Брайдер, г. Дзержинск — № 12, 1989 год (рассказ «Администрация леса»); № 7, 1990 год (рассказ «Фальшивомонетчик»).
 Светлана Саврасова — (стихи и проза)
 Дакенов Закир, г. Москва — 1990 год, повесть об армейской жизни «Вышка» (первая публикация)
 Юрий Коротков — повесть «Авария» (сценарий к к/ф «Авария - дочь мента»), 1988 г.; "«Виллисы» (1989 г.)
 Анна Панкратова — № 4 1991 год, «Сны, которые возвращаются»

Зарубежные авторы, публиковавшиеся в журнале «Парус» 
 Збигнев Ненацки, Польша — в начале 1990-х годов.

Редакторский коллектив 
 Николай Латыш — зам. редактора «Рабочей смены».
 Борис Пастернак — зам. редактора «Рабочей смены».
 Александр Класковский (старший) — главный редактор «Рабочей смены», затем «Паруса», сейчас — независимый политолог.
 Ефим Шур, зав отдела публицистики до 1991 года. Позже работал издателем и редактором журнала «Фантакрим Мега», возглавлял издательство «Петит», был директором издательства в Москве. Скончался 5 января 2013 г. в Минске.
 Ирина Павлючик, зав. отдела комсомольской жизни. Живёт в Москве, занимается издательской деятельностью.
 Владимир Кацапов, фотокорр. Жил в Минске, занимался полиграфией и издательской деятельностью. Скончался 19 февраля 2012 г. в Минске.
 Александр Росин c 1978 по 1990 год корреспондент, редактор отдела. В 1995 году эмигрировал в США (Бостон), в 2000 переехал в Майами, где с 1 января 2001 года издаёт русскоязычный журнал «Флорида».

В разные годы в «Рабочей смене» («Парусе») работали: Николай Латыш, Любовь Байч (ныне живёт в Израиле), Владимир Круглов (художник, скончался в середине 1980-x в Минске), Александр Сабодаш, Иван Вантенков, Виктор Понявин (трагически погиб в середине 1990-x в Сочи), Ольга Сокол, Валерий Липневич, Михаил Шелехов, Ирина Ноздрина (живет в США), Галина Каляго (живёт в Минске), Галина Седова (живёт в Израиле), Алла Никитина (живёт в Израиле), Светлана Шидловская (живёт в Минске), Светлана Саврасова (живёт в Англии), Михаил Володин (живет в Минске), Тамара Сахащик (живёт в Минске), Елена Адамчик (живёт в Минске), Сергей Стельмашонок (живёт в Минске), Владимир Булычев (живёт в Омске), Пётр Марцев (умер в 2014), Александр Коршакевич (живёт в Минске)

Другие молодёжные журналы в СССР 
 Пионер (журнал), политические пионерские новости, репортажи, художественная проза, загадки
 Костёр (журнал)
 Студенческий меридиан, фоторепортажи из студенческой жизни, рассказы, юмор.
 Ровесник (журнал)
 Техника — Молодёжи, фантастика, техника, приключения.
 Горизонты техники для детей на русском языке, продавался в киосках «Союзпечать», издавался в Польше, по формату — экземпляры журнала напоминают сегодняшнюю «Популярную механику».

Примечания 

Журналы СССР по алфавиту
Журналы Белорусской ССР
Журналы СССР на русском языке
Молодёжные журналы